Станіслав Август Понятовський
 Станіслав Понятовський (каштелян краківський)
 Станіслав Понятовський (підскарбій)

Понятовські